Bulgarije
Kalen (Bulgarije)

Indonesië
 Kalen (Dlanggu)
 Kalen (Kedungpring)
 Kalen (Kedungtuban)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing